Орленко — украинская фамилия. Известные носители: 
 Орленко, Андрей Тимофеевич (1924—1981) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Орленко, Виктор Николаевич (1961—2015) — Герой Украины.
 Орленко, Николай Иванович (род. 1947) — Герой Украины.
 Орленко, Сергей Николаевич (род. 1971) — советский и российский волейболист, тренер по волейболу.
 Орленко, Тимофей Семёнович (1901—1941) — советский военачальник.